Asselin est un patronyme.

Occurrence

Étymologie 
Asselin est un ancien anthroponyme germanique, devenu nom de baptême. Il est dérivé du surnom germanique Aszo, lui-même nom hypocoristique du thème adal « noble ». On l'écrivait jadis également Ascelin (Taille de Paris, 1292). C'est un nom surtout picard et normand à l'origine, avec en plus, un foyer principal dans la région d'Orléans, centre. La variante matronymique Asseline est typiquement normande. L'hypocoristique Asselineau (Asselin + suffixe diminutif -el > -eau) est aussi caractéristique de l'Orléanais.

Variantes 
Diminutif : Asselineau.

Histoire 
La souche de la région d'Orléans est bien documentée : les archives départementales d'Orléans possèdent de nombreux registres du  mentionnant le patronyme Asselin. Le patronyme apparait notamment dans les registres des communes de Sury-aux-Bois, Bouzy-la-Forêt, Chateauneuf-sur-Loire, Vitry-aux-Loges, entre autres..

On retrouve ce patronyme en Amérique francophone à la suite de l'émigration d'une famille du nom d'Asselin ou Asseline, originaire de Bracquemont, près de Dieppe dans la province de Normandie.

Héraldique

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France. Préface de Marie-Thérèse Morlet, Librairie Larousse 1980.

Liens internes

Liens externes 

Patronyme français